Une tombe à chambre est un type de tombe utilisé par différentes cultures au cours de la Préhistoire, puis de l'Histoire. Ces tombes abritent parfois plusieurs individus, appartenant à la même famille ou groupe social, ou sont parfois pour une seule personne ou pour un couple, dont elles montrent alors le haut niveau social.

Description 
Les chambres sont souvent constituées de grandes pierres ou mégalithes, mais sont parfois en bois. Elles peuvent être couvertes d'un cairn ou d'un tumulus.

Mobilier funéraire 
Il n'est pas rare qu'aux côtés des corps (ou cendres) des défunts se trouvent un certain nombre d'objets déposés lors de l'inhumation, destinés à accompagner le défunt dans l'au-delà.

Exemples de tombes à chambre 
 Tholos
 Mastaba
 Tombe de Severn-Cotswold
 Tombe des géants
 Dolmen (dont allée couverte, Tombe à couloir cruciforme)

Références 

Chambre
Mégalithisme